CMFT — дебютный сольный студийный альбом американского рок-музыканта Кори Тейлора (вокалиста групп Slipknot и Stone Sour). Выпущен 2 октября 2020 года на лейбле Roadrunner Records.

Критика 

Wall of Sound оценил альбом в 7.5 баллов из 10, сказав: «[Кори Тейлор] делает то, что всегда хотел сделать[:] смешать хард-рок с элементами блюза и кантри-рока. Такие песни вы не услышите на альбомах Stone Sour или Slipknot».

Список композиций 
Слова и музыка всех песен написаны Кори Тейлором, если не указано иное

Участники записи 
Адаптировано из примечаний к альбому.

Музыкальный персонал
 Кори Тейлор — вокал, гитара, пианино, продюсер
 Кристиан Мартуччи — гитара, вокал
 Зак Трон — гитара, вокал
 Джейсон Кристофер — бас-гитара, вокал
 Дастин Роберт — барабаны, перкуссия, вокал
 Уолтер Бëклин — клавишные и программирование

Технический персонал
 Джей Растон — продюсер, инжиниринг, микширование
 Тристан Хардин — запись и помощник в микшировании 
 Джон Дуглас — дополнительный инжиниринг
 Пол Логус — мастеринг
 Рем Масенгир — техника гитар
 Робби Коп — техника барабан

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Дебютные альбомы 2020 года
Альбомы Roadrunner Records
Хард-рок-альбомы